Margarethe von Berg bezeichnet folgende Personen:

 Margarethe von Are-Hostaden († 1314), Gattin von Graf Adolf IV. von Berg, siehe Margarete von Hochstaden
 Margarethe von Berg (Kleve) († 1425), Gattin von Graf Adolf I. von Kleve-Mark

siehe auch 
 Margaretha von Berg auch Margaretha von Windeck, (* um 1285; † 1340); Gattin von  Otto IV., Graf von Ravensberg und 
 Margarete von Ravensberg-Berg (* um 1320; † 19. Februar 1389), Tochter von Margaretha von Berg